Merjasec je moški primerek živali vrste sus scrofa, oziroma drugih vrst  samcev iz družine svinj (suidea). V prenesem pomenu in v ljudskem jeziku ima izraz merjasec tudi slabšalni pomen (npr.:neodziven, grob, nevaren človek). V sodobni živinoreji je merjasec plemenska žival, največkrat pridobljena z namenom, da se učvrstijo določene pozitivne lastnosti in izboljša donosnost reje.
Svinje